Мясникян — село в Армавирской области Армении .

География 
Село расположено в 11 км к северо-западу от областного центра, на высоте 910 м над уровнем моря.

История 
В 1984 году указом ПВС Армянской ССР посёлок совхоза имени Мясникяна и железнодорожной станции Аракс были объединены в один населённый пункт село Мясникян.

Население 
Изначально посёлок был основан переселенцами из районов Ахуряна и Артика, а также репатриантами из Ирана, Ливана и Сирии.

изменение численности населения.

Экономика 
Население занимается виноградарством, плодоводством и скотоводством.

Примечания 

Населённые пункты Армавирской области